Blaze of Glory – album di Jon Bon Jovi del 1990
 Blaze of Glory – album di Joe Jackson del 1989
 Blaze of Glory – singolo di Jon Bon Jovi del 1990